Провулок Чернишевського - назва провулків на честь Миколи Гавриловича Чернишевського.

3-й провулок Чернишевського (Мелітополь), місто Мелітополь.

Провулок Чернишевського, місто Казань.
 Провулок Чернишевського (Москва), місто Москва.
 Провулок Чернишевського, місто Ростов-на-Дону.
 Провулок Чернишевського, місто Саранськ.
 Провулок Чернишевського, місто Томськ.

Див. також 
 Вулиця Чернишевського
 Площа Чернишевського
 Проспект Чернишевського

Микола Чернишевський